Диалект Дали (大理話) - является одним из трех основных диалектов белого языка в тибетском языке. Относится к Юго-западной ветви (西南官话). Дали расположен в западной провинции Юньнань в Китае. Дали расположен в провинции Юньнань-Гуйчжоу. В 1982 году Дали был назван одним из первых 24 национальных исторических и культурных городов правительством Китая. Город Дали входит в десятку самых привлекательных городов Китая.

Белый язык 
Белый язык является общим языком для белых людей, которым пользуется население численностью около 1,2 миллиона человек (2003), в основном в городах Дали, Нуджянг, Лицзян, Куньмин и Вэньшаньчжоу в провинции Юньнань, Китай. В соответствии с классификационной системой белого языка Джейн Чжи выделяют три диалекта:

 южные
 центральные
 северные

Основная лексика диалекта белого языка очень последовательна, но существуют региональные различия в произношении. Трудно сделать первый звонок между регионами с большими различиями. Основной порядок слов в языке похож на китайский, то есть структура "субъект-глагол-объект". Есть много тонов, и структура слога относительно проста. Грамматические средства в основном реализуются с помощью вспомогательных слов и порядка слов.

Согласно "белому Цзянь Чжу", белый язык можно разделить на три диалекта：

 Южные диалекты (Дали), в том числе дали (300 000 человек), Сянъюнь (200 000 человек)
 Центральный диалект (язык кенгчуань), в том числе родной язык кенгчуань (500 000 человек), родной язык Хэ Цин (50 000 человек)
 Северные диалекты (Би-Цзян), в том числе Би-Цзян (20 000 человек), ланьпин (20 000 человек)

Основу таксономии белоязычных диалектов составили 47 диалектов белого языка, собранных в 1957 году целевой группой по белоязычным языкам. Классификационными критериями являются системная характеристика согласных и гласных диалектов, частичные грамматические и частичные лексические различия.

Даны 10 признаков деления диалектов белого языка：

 Согласные и согласные после кончика языка
 Звонкие аффрикаты
 Количество тонов
 Эволюция первобытного белого языка
 Наличие или отсутствие инициалов
 «55 эволюция мелодии»
 Наличие или отсутствие носовой рифмы
 Наличие ретрофлексных гласных
 Соответствие s - и ss-
 Инициали от третьего лица

Сегодня кажется, что эта система классификации имеет много недостатков. Прежде всего, это грубое разделение, основанное на разнице в синхронности, и не может отразить историческую связь между диалектами. Также сложно классифицировать диалекты со смешанными характеристиками во многих переходных зонах. Например, звуки катящегося языка, маленькие звуки языка и звуки тупой остановки считаются характеристиками северных диалектов, но многие местные диалекты центральных диалектов и южных диалектов также имеют такие характеристики. Новая система классификации белого языка, основанная на диахронических различиях (Wang 2006), решает эту проблему лучше. Новая система классификации делит диалект на восток и запад. Однако проблема вторичной классификации не была хорошо решена.

Китайские языки и диалекты
Языки Китая
Тибетский язык